Calven ist der Name folgender Personen:

 Heinrich von Calven († 1504), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Reyner von Calven (* um 1350; † 1421), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Wilhelm von Calven († 1465), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Calven ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Calven (Südtirol), rätoromanisch , Talenge zwischen dem Val Müstair und dem Vinschgau
 
Siehe auch:
 Schlacht an der Calven (1499)